El Seibo – miasto na Dominikanie
 El Seibo – prowincja Dominikany